Bois de cannelle ou Bois-cannelle est le nom vernaculaire donné à plusieurs espèces d'arbres :
 Canella winterana, appelé Bois de cannelle dans les Antilles françaises en raison de son écorce qui à l'odeur de la cannelle ;
 Ocotea obtusata - appelé Bois de cannelle, Bois de cannelle blanc ou Bois de cannelle marron dans les Mascareignes, en raison de ses fruits semblables à ceux des canneliers.

Notes et références 

Flore (nom vernaculaire)